Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 55 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 12 августа. Приняли участие 19 спортсменов из разных стран.

Одной из главных неожиданностей всего борцовского турнира Игр в Пекине стала неудача трёхкратного чемпиона мира (2005, 2006 и 2007) и фаворита соревнований в категории до 55 кг иранца Хамида Сориана. Сориан сначала уступил в четвертьфинале будущему олимпийскому чемпиону Назиру Манкиеву, а затем проиграл в схватке за третье место корейцу Пак Ын Чхолю. Сориан выиграл своё олимпийское золото 4 года спустя на Играх в Лондоне.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA